Роб Нильссон (; родился 29 октября 1939 года, Райнлендер, Онайда, Висконсин) — американский независимый режиссёр и сценарист, актёр.

За свой фильм «Северное сияние» (1978) Нильссон (вместе с соавтором Джоном Хэнсоном) был удостоен приза «Золотая камера» на Каннском кинофестивале в 1979 году, а в 1988 году получил Гран-при фестиваля «Санденс» за картину «Жара и солнечный свет» (1987).

Нильссон является классиком американского независимого кино и одним из пионеров эпохи видео. Он также является создателем собственного уникального метода цифрового метода съёмки кино, которому обучает в созданной им в Сан-Франциско мастерской «TenderloinyGroup», а также в киношколах по всему миру.

Один из основателей премии независимого кино, которая ежегодно присуждается в Лос-Анджелесе.

В рамках программы «Синефантом» 33 Московского международного кинофестиваля состоялась ретроспектива Роба Нильссона. В программу вошли: «Северное сияние» (1978), «Жара и солнечный свет» (1987), «Необходимость» (2005) (награда ассоциации кинокритиков Сан-Франциско, 2008) и «Вдохновлённый» (2009). Показы фильмов прошли в мультиплексе «Октябрь» с 29 июня по 1 июля 2011 года. Открылась ретроспектива фильмом «Жара и солнечный свет», фильм представил Кирилл Разлогов.

Биография 
Нильссон вырос в Райнлендер, Онейда, Висконсин и в Области залива Сан-Франциско, окончил среднюю школу Тамалпаис в Милл-Валли, Мэрин, штат Калифорния в 1957 году. Нильссон окончил Гарвард в 1962 году и начал работать в кино.

Его первый фильм «Северное сияние» (1978) был написан и поставлен вместе с Джоном Хансоном. Фильм рассказывает о борьбе фермеров Северной Дакоты, которые организовали в 1915 году отпор банкам, отбиравшим у них заложенные земли. Фильм был хорошо принят, удостоен приза «Золотая камера» как лучший дебют на Каннском кинофестивале.

За ним последовал фильм «Сигнал 7», ставший вехой в независимом кино. Он был спродюсирован представителями арт-хауса Области залива Сан-Франциско Доном Тейлором и Беном Майроном, а исполнительным продюсером был Фрэнсис Форд Коппола. «Сигнал 7» стал пионером в использовании ENG-видеокамер (профессиональных видеокамер для тележурналистики) и небольших портативных U-Matic (с видеолентой 3/4 дюйма) кассетных магнитофонов в производстве игрового кино. Фильм был снят за четыре ночи. Фильм был перезаписан на 35-мм пленку для показа на большом экране и премьеры на кинофестивале в городе Теллурид,
Сан-Мигель, Колорадо.

В его следующем фильме «На краю» (1985) снялись Брюс Дерн и Пэм Гриер, и это его самая «голливудская» работа на сегодняшний день. Роджер Эберт писал о фильме: «Как это всё предсказуемо, подумал я, но я ошибся. „На краю“ может иметь по форме не нов, но это безумный, оригинальный, непредсказуемый фильм. И это фильм не о победе. Он о воле, которая остается в сердце атлетов после того, как все силы и надежды оставили их».

Нильссон вел колонку в журнале о культуре Res.

Нильссон состоял при Калифорнийском университете в Беркли в Архиве тихоокеанского кино. Это стало поводом написать и снять игровой фильм Security вместе со студентами. Фильм подробно паранойя и неуверенность студентов post-9/11 и представляет собой ещё один пример Mumblecore (поджанр американского независимого кино с низким бюджетом, самодеятельными артистами и живыми диалогами). Фильм награждён Призом зрительских симпатий на GreenCine Onlain Film Festival, первым международным кинофестивалем в интернете. Многие из студентов, участвовавших в фильме, такие как Бретт Саймон, Дебби Хеймовиц и Давид Эррера, добились успеха в кино.

В октябре 2007 года Роб Нильссон завершил последний фильм сериала из девяти частей под названием 9@Night — о жизни бездомных в районе Сан-Франциско, пользующегося дурной славой. Эксперимент был начат в 2000 году, и фильмы связаны сюжетными линиями и персонажами. У каждого фильма уникальный подход к рассказу — с полным эффектом присутствия для зрителя.

Первый из фильмов сериала 9@night, «Мел» — был признан одним из лучших фильмов 2000 года по версии The Village Voice. Другие фильмы показывают с успехом по всему миру: ретроспектива на Международном кинофестивале в Гонконге, Международный кинофестиваль в Милл-Валли, Институт искусств в Чикаго, фестиваль .MOV Festival, Международный кинофестиваль в Маниле, Филиппины, фестиваль Fargo International Film Festival, фестиваль Resfest в Корее, фестиваль Resfest в Южной Африке, на юбилее кинорежиссёра в Канзас-Сити и во многих других местах.

Сериал 9@Night стал для Нильссона временем, которое он провел с Tenderloin Group Players Ensemble. Эта группа бездомных участвовала в проходящих семинарах. Многие из этих людей появляются в его фильмах, как главные герои.

Фильм был удостоен премии Lifetime Achievement Award на кинофестивале Silverlake Film Festival в Голливуде, штат Калифорния. Участниками кинофестиваля были Филип Сеймур Хоффман и многие независимые кинокритики.

Нильссон является пионером в создании цифрового кино, будучи одним из первых, кто использовал исключительно цифровые технологии для съемок своих фильмов. Монтажер Чикара Мотомура и продюсер Кевин Уинтерфилд присоединились к Нильссону в конце 90-х годов для продвижения цифрового кино как способа снизить бюджет независимых фильмов и создать интимную эстетику, что предшествует современным реалити-шоу на ТВ.

Приняв метод Direct Action Cinema Нильссона, который он разработал в начале своей карьеры, Нильссон, Мотомура и Уинтерфилд создали метод импровизационного театра, который позволяет творчески рассказывать о реальных людях, в плодотворной борьбе по всему миру.

С завершением сериала 9@Night Нильссон обратился в творчестве к теме любви.

Фильмография 
Режиссёрские работы

Участвовал в работе над фильмом Manhood (2003) режиссёра Бобби Рота как «цифровой гуру» (цифрового метода съёмки кино).

Актёрские работы

Снялся в сериале «Полиция Майами» в 1986 году (серия «Better Living Through Chemistry»). Исполнил главную роль в своем фильме «Жара и солнечный свет» (1987) — Мел Хёрли. Сыграл роль любовника в сериале «Беверли-Хиллз, 90210» в 1992 году.

Снялся в более двадцати фильмах и сериалах.

Награды 
 2008 Приз имени Марлона Риггса «Кружка кинокритиков Сан-Франциско», США — сериал 9@night (1996—2007)
 1996 Номинация на «Золотого леопарда» международного кинофестиваля в Локарно, Швейцария — фильм «Мел»
 1988 Гран-при жюри фестиваля «Санденс», США — фильм «Жара и солнечный свет»
 1979 Приз «Золотая камера» международного Каннского кинофестиваля, Франция — фильм «Северное сияние»
 1978 Номинация на «Золотого Хьюго» международного кинофестиваля в Чикаго, США — фильм «Северное сияние»

Примечания

Ссылки 
 

Кинорежиссёры США